AMG peut faire référence à :
 , une société néerlandaise d'outillage ;
 Allgemeine Musik-Gesellschaft Zürich, une institution suisse ;
 All Media Guide, une société américaine fournisseur de bases de données relatives à la musique, au cinéma et au jeu ;
 AllMusic, la composante musicale de All Media Guide ;
  ;
 Association des médecins gays, une association membre du Centre LGBT Paris-Île-de-France ;
 AMG (1970-), un rappeur West-Coast ;
 Auditeurs modestes et géniaux, un sigle couramment utilisé dans l'émission Là-bas si j'y suis.

Voir aussi 
 Mercedes-AMG, un préparateur de voitures allemand
 AMG 800, un autorail fabriqué par CFD Bagnères